Termin FlaK ima više značenja.

 Preflagelinska peptidaza, enzim
 Protivvazduhoplovna odbrana